

Geografia 
 Beaufort – comune della Carolina del Nord
 Beaufort – comune della Carolina del Sud
 Beaufort – comune irlandese
 Beaufort – comune lussemburghese
 Beaufort – comune francese dell'Alta Garonna
 Beaufort – comune francese dello Giura
 Beaufort – comune francese dell'Hérault
 Beaufort – comune francese dell'Isère
 Beaufort – comune francese del Nord-Passo di Calais
 Beaufort – centro abitato community del Galles
 Beaufort – comune francese della Savoia
 Beaufort-Blavincourt, comune francese del Passo di Calais
 Beaufort-en-Argonne, comune francese della Mosa
 Beaufort-en-Santerre, comune francese della Somme
 Beaufort-en-Vallée, comune francese del Maine e Loira
 Beaufort-sur-Gervanne, comune francese della Drôme
 Mare di Beaufort – parte dell'Oceano Artico

Persone 
 Edmund Beaufort, II duca di Somerset
 Edmund Beaufort, IV duca di Somerset;
 Eleanor Beaufort, contessa di Ormonde
 Francis Beaufort – ammiraglio britannico
 Henry Beaufort – cardinale e vescovo britannico
 Giovanna Beaufort, regina consorte di Scozia
 Henry Beaufort, II conte di Somerset
 Henry Beaufort, III duca di Somerset
 John Beaufort, marchese di Dorset
 John Beaufort, I conte di Somerset
 John Beaufort, I duca di Somerset
 Margaret Beaufort (1409-1449), figlia di John Beaufort, I conte di Somerset e moglie di Thomas de Courtenay, XIII conte di Devon;
 Margaret Beaufort (1427-1474), figlia di Edmund Beaufort, II duca di Somerset e moglie di Humphrey Stafford, conte di Stafford;
 Margaret Beaufort (1443-1509), figlia di John Beaufort, I duca di Somerset, moglie di Edmondo Tudor e madre di Enrico VII d'Inghilterra
 Thomas Beaufort – militare britannico, conte di Perche

Altro 
 Beaufort – nobile famiglia inglese
 Beaufort – formaggio francese
 Beaufort – film del 2007 diretto da Joseph Cedar
 Bristol Beaufort – aerosilurante bimotore 
 castello di Beaufort – antica fortificazione in Libano
 Duca di Beaufort – titolo nobiliare francese
 Duca di Beaufort – titolo nobiliare inglese
 Scala di Beaufort – misura empirica dell'intensità del vento
 Cifrario di Beaufort – sistema di cifratura impiegato dalla C-38 (cifrante meccanica manuale a rotori), è una sostituzione polialfabetica conosciuta per l'appunto come cifrario di Beaufort
 9161 Beaufort – asteroide della fascia principale